Лушников — фамилия:

 Лушников, Александр Матвеевич (1910—1989) — наводчик орудия, Герой Советского Союза.
 
 Лушников, Андрей Олегович (род. 1975) — российский футболист.
 Лушников, Владимир Петрович (1914—1985) — организатор советской химической промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Лушников, Дмитрий Сергеевич (род. 1989) — российский футболист.
 Лушников, Михаил Орестович (род. 1943) — советский и российский скульптор, Заслуженный художник России. 
 Лушников, Никита Вячеславович (род. 1982) — российский общественный деятель, председатель правления Национального антинаркотического союза.
 Лушников, Роман Сергеевич (1979—2000) — младший сержант, погиб во время Второй чеченской войны.

См. также 
 Лушниково
 Лушниковка